Мартине́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Мартине, Андре (1908—1999) — французский лингвист, один из последних крупных теоретиков структурализма.
 Мартине, Жан-Луи (1912—2010) — французский композитор, дирижёр и педагог.
 Мартине, Люсьен (1878—?) — французский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Мартине, Чарльз (род. 1955) — американский актёр озвучивания.